TEKT5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 485 амінокислот, а молекулярна маса — 56 294.

Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки